Confettikanon, een feestartikel
 🎉, een emoji die een confettikanon afbeeldt.